Аджош Ибрагим кызы Алиева (; 25 марта 1922 год, Эриванский уезд — 23 марта 1996 года, Нахичевань) — советский армянский и азербайджанский агроном, Герой Социалистического Труда (1950).

Биография 
Родилась в 1922 году в селе Чобанкара Эриванского уезда Эриванской губернии (ныне не существует, территория Армавирской области Армении).

C 1947 года — звеньевая колхоза «Кармир Астх» Октемберянского района Армянской ССР, с 1960-х годов — звеньевая колхоза имени Джаббарлы Нахичеванского района, с 1973 года — звеньевая Бабекского молочно-овощного совхоза Нахичеванской АССР Азербайджанской ССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1950 года за получение высоких урожаев хлопка Алиевой Аджош Ибрагим кызы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Многократно избиралась депутатом Верховного Совета Нахичеванской АССР. Делегат XXIX съезда КП Азербайджана.

Скончалась 23 марта 1996 года в городе Нахичевань.

Литература 
 
 
Агрономы Азербайджана